Archibald Douglas, VI conde de Angus (c.1489 – 22 de enero de 1557), fue un noble escocés que ejerció su actividad durante los reinados de Jacobo V y María de Escocia.

Primeros años de vida 
Era hijo de George Douglas, Señor de Angus, que murió en Flodden y sucedió a su abuelo Archibald como conde de Angus, y de Elizabeth Drummond.

Matrimonio con Margarita Tudor 
En 1509, Douglas contrajo matrimonio con Margaret, hija del Conde de Bothwell. Tras su muerte y la de su padre en 1513, el 6 de agosto de 1514, el nuevo conde de Angus se casaba con la reina regente, Margarita Tudor, viuda de Jacobo IV y hermana de Enrique VIII. El matrimonio provocó celos y desconfianza entre la nobleza y la oposición de la facción profrancesa de Escocia, estallando una guerra civil, y Margarita perdió la regencia en favor del Duque de Albany.

Angus se retiró a sus territorios de Forfarshire, mientras que Albany ponía sitio a la reina en Stirling y se apropiaba de los infantes; poco después, Angus se reunía con Margarita en Morpeth, y a su partida en 1516 hacía las paces con Albany. Se vieron una vez más en Berwick en junio de 1517, cuando Margarita regresó a Escocia a la partida de Albany con la vana esperanza de recuperar la regencia. 

Durante la ausencia de Margarita, Angus había mantenido relaciones con Lady Jane de Traquair, hija del Laird de Traquair, con la que tuvo una hija de nombre Lady Janet Douglas. Angus procedió a ocupar las propiedades de su esposa en Newark, donde se instaló con su esposa y su hija ilegítima, lo que molestó profundamente a Margarita, sobre todo por las rentas que perdía como reina viuda al estar ocupadas las tierras. Margarita se vengó de su marido negándose a apoyar sus reivindicaciones al poder y negociando secretamente a través de Albany para conseguir el divorcio. En Edimburgo, Angus resistía en solitario los intentos del Conde de Arran, para desbancarle. Pero el regreso de Albany en 1521, al que ahora Margarita apoyaba en contra de su marido, le despojó del poder. La regenta se hizo cargo del gobierno y Angus fue acusado de alta traición en diciembre, siendo enviado a Francia como prisionero en marzo de 1522, aunque consiguió escapar a Londres en 1524.

Conquista del poder 
Archibald Douglas regresó a Escocia en noviembre con promesas de apoyo de Enrique VIII, con el que había firmado un pacto. Margarita, por su parte, se negaba a tener nada que ver con su marido. No obstante, el 23 de noviembre, Angus fue a Edimburgo, pero Margarita lo rechazó y él se retiró al castillo Tantallon.

Angus organizó entonces un grupo de nobles contra Margarita con el apoyo de Enrique VIII, y en febrero de 1525 entraron en Edimburgo y convocaron un Parlamento. Angus fue nombrado Lord de los Artículos e incluido en el Consejo de Regencia, convirtiéndose en el principal poder del reino junto al arzobispo Beaton. En marzo fue nombrado Lord Guardián de las Marcas y acabó con el desorden y la anarquía reinantes en la frontera. En julio, se le encomendó la custodia del rey hasta noviembre, pero rechazó la tarea y avanzando hacia Linlithgow puso en fuga a Margarita y sus partidarios.

Angus y sus seguidores se habían hecho con el poder, consiguiendo imponerse al conde de Arran y los Hamiltons, y la Casa de Douglas copaba los cargos públicos, ocupando él mismo el puesto de Canciller.

Consejero de Jacobo 
El joven rey Jacobo V, de catorce años, estaba lejos de estar contento con la tutela de Angus, pero se hallaba custodiado y los intentos por liberarle fueron frustrados. Angus derrotó al conde de Lennox, que avanzaba hacia Edimburgo al frente de 10 000 hombres, en la Batalla de Linlithgow Bridge, ocupando Stirling poco después. Tras sus éxitos militares, se reconcilió con Beaton y entre 1527 y 1528 se dedicó a restaurar el orden en el país.

El 11 de marzo de 1528, Margarita consiguió el divorcio, y para finales de ese mismo mes, ella y su amante Henry Stewart se hallaban sitiados en Stirling. Pocas semanas después, el joven rey Jacobo logró escapar de la custodia de Angus, buscando refugio en Margarita y Arran, e inmediatamente proscribió a Angus y a todos los Douglas, prohibiéndoles estar a menos de siete millas de su persona. Esto no incluía a su medio hermana Margarita, a la que se permitió estar con él.

Alianza con Inglaterra y exilio 
Angus se fortificó entonces en Tantallon, y sus tierras fueron confiscadas. Los repetidos intentos de Jacobo por tomar la fortalieza fracasaron, y Angus consiguió capturar algunas piezas de la artillería real. Finalmente, la plaza fue entregada al rey como condición de la tregua firmada entre Inglaterra y Escocia, y en mayo de 1529, Angus buscó refugio en la corte inglesa, obteniendo una pensión y jurando lealtad al monarca inglés, que le prometió incluir su rehabilitación en Escocia como condición para la paz.

Douglas había recibido la ayuda de su hermano Sir George Douglas de Pittendreich durante sus negociaciones con los ingleses. La vida y tierras de Georges fueron embargadas como lo habían sido las de su tío Archibald Douglas de Kilspindie, exiliándose ambos.

Jacobo se vengó de los Douglas como pudo. La tercera hermana de Angus, Lady Glamis, fue llamada para responder al cargo de mantener relaciones con sus hermanos, y cuando no compareció, sus estados fueron embargados. En 1537 fue juzgada por conspirar contra la vida del rey, declarada culpable y quemada en Castle Hill el 17 de julio de 1537. Su inocencia ha sido asumida generalmente, pero el historiador Patrick Fraser Tytler, en su Historia de Escocia, la consideró culpable.

Angus permaneció en Inglaterra hasta 1542, ayudando a los ingleses en sus ataques contra los escoceses, mientras que Jacobo V denegaba las peticiones hechas por Enrique VIII acerca de la restauración de Angus y mantenía su política de suprimir la facción Douglas.

Regreso a Escocia 
A la muerte de Jacobo V en 1542, Angus volvió a Escocia con instrucciones de Enrique para negociar el matrimonio entre María de Escocia y el príncipe Eduardo. Su embargo fue levantado, sus propiedades restituidas y fue nombrado Consejero privado y Teniente general.

En 1543 consiguió negociar un Tratado de Paz y el matrimonio entre María y Eduardo, y ese mismo año se casó con Margarita, hija de Lord Maxwell. Pero poco después se produjo un nuevo enfrentamiento entre Angus y el regente, el conde de Arran y Angus fue detenido en abril de 1544.

Ruptura con Inglaterra 
Ese mismo año, los saqueos llevados a cabo por Lord Herford, que sufrió en sus propias tierras, le convencieron para unirse al partido antiinglés. Firmó un pacto con Arran y otros nobles para mantener su lealtad a María, y apoyó la misión enviada a Francia para ofrecer su mano. En julio de 1544 fue nombrado teniente del sur de Escocia, y se distinguió en la batalla de Ancrum Moor contra los ingleses librada el 27 de febrero de 1545.

Aún mantenía correspondencía con Enrique VIII, pero, no obstante, en 1546 firmaba la cancelación del matrimonio y el tratado de paz, encabezando la vanguardia del ejército escocés en la batalla de Pinkie, que supuso una gran derrota para Escocia, pero en la que Douglas destacó nuevamente. A principios de octubre de 1547, Angus trató de recuperar con cinco barcos la isla de Inchcolm, ocupada por los ingleses. En 1548, el conde de Lennox y Thomas Wharton trataron de capturar a Angus para castigarle por su duplicidad frente a los ingleses, pero Angus logró escapar hacia Edimburgo y expulsar a Wharton a Carlisle.

Muerte 
Bajo la regencia de María de Guisa su carácter incansable y ambicioso y sus numerosos apoyos provocaron frecuentes alarmas en el gobierno. El 31 de agosto de 1547 renunció a su título de conde, obteniendo una reconcesión sibi et suis haeredibus masculis et suis assignatis quibuscumque.

Su carrera fue una larga lucha por el poder y en favor de los intereses de su familia, subordinando totalmente los intereses nacionales. Murió en enero de 1557.

Con Margarita Tudor tuvo a Margarita, su única descendiente legítima superviviente, que se casaría con el Conde de Lennox y sería la madre de Enrique Estuardo, Lord Darnley. Sobrevivió a su hija ilegítima Janet Douglas, que murió hacia 1552 tras haber estado casada con Patrick Ruthven y tener varios hijos.

Angus tuvo otro hijo ilegítimo, George Douglas, obispo de Moray.

A tener en cuenta que su único descendiente varón legítimo, James, nacido de su matrimonio con Margaret Maxwell, falleció joven, siendo sucedido por su sobrino David, hijo de sir George Douglas de Pittendriech.

Ancestros

Referencias 

Nobles de Escocia